Mercy puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 Mercy, comuna francesa del departamento de Allier.
 Mercy, 5ª sección comunal de la comuna haitiana de Los Cayos.
 Mercy, comuna francesa del departamento de Yonne.

Cine y televisión 
Mercy (1995), película dirigida por Richard Shepard.
Mercy (Extraña compasión) (2000), película dirigida por Damian Harris.
Mercy (2006), película dirigida por Patrick Roddy.
Mercy (2009), película dirigida por Patrick Hoelck.
Mercy (2012), película alemana dirigida por Matthias Glasner.
Mercy (2009-2010), serie de televisión.

Música

Bandas 
 Mercy (años 1960), grupo de pop.

Álbumes 
 Mercy (1969), álbum de Ohio Express.
 Mercy (1987), álbum de Steve Jones.
 Mercy (1992), álbum de Bryan Duncan.
 Mercy (1994), álbum de Andraé Crouch.
 Mercy (2002), álbum de Meredith Monk.
 Mercy (2006), álbum de Burden Brothers.
 Mercy (2009), álbum de Rocco DeLuca and the Burden.

Canciones 
 Mercy (2008), sencillo y canción de Duffy.
 Mercy (2007), canción de OneRepublic.
 Mercy (2010), canción de U2.
 Mercy (n/d), sencillo y canción de Joe Perry.
 Mercy (2012), canción de Kanye West.
 Mercy (2015), canción de Muse.
 Mercy (2016), canción de Shawn Mendes.
 Mercy (2018), canción de Madame Monsieur.